Engelhorn bezeichnet:

 Engelhorn KGaA, ehemals Engelhorn&Sturm, bedeutendes Handelsunternehmen mit Sitz in Mannheim.
 Engelhorn Verlag, ehemaliger Verlag, 1860 gegründet in Stuttgart

Engelhorn ist der Familienname von:

 Carl Engelhorn (1849–1925), Stuttgarter Verlagsbuchhändler (Engelhorn Verlag) und 1. Vorsitzender des Börsenvereins der Deutschen Buchhändler
 Curt Engelhorn  (1926–2016), deutscher Unternehmer und bis 1997 Mitgesellschafter des Pharma-Unternehmens Boehringer Mannheim
 Eduard Engelhorn (1830–1907), Präsident des Badischen Verwaltungsgerichtshofes
 Friedrich Engelhorn (1821–1902), Mannheimer Unternehmer und Gründer der BASF
 Friedrich Engelhorn jun. (1855–1911), Mannheimer Unternehmer, Geschäftsführer der BASF
 Georg Engelhorn (1861–1946), Mannheimer Kaufmann und Mitgründer von Engelhorn&Sturm

 Karl Heinz Engelhorn (1905–1944), deutscher Offizier und Widerstandskämpfer des 20. Juli 1944
 Marlene Engelhorn (geboren 1992), österreichische Erbin und Aktivistin für höhere Vermögenssteuern
 Peter Engelhorn (1924–1991), deutscher Unternehmer
 Robert Engelhorn (1856–1944), deutscher Maler und Mäzen
 Traudl Engelhorn-Vechiatto (1927–2022), Milliardenerbin und Philanthropin 

Siehe auch:

 Curt-Engelhorn-Zentrum Archäometrie, Mannheim
 Friedrich-Engelhorn-Hochhaus, war ein 101,63 m hohes Gebäude im Stammwerk der BASF in Ludwigshafen am Rhein.
 Reiss-Engelhorn-Museen
 die Engelhörner im Berner Oberland